Светлый прыгун () — вид приматов из семейства саковых. В 2016 году согласно молекулярно-генетическим исследованиям Byrne с коллегами перенесли вид из рода Callicebus в род Plecturocebus.

Описание 
Хвост и конечности серовато-белые, голова и тело серо-кремовые. Светлый прыгун — одно из самых мелких животных в семействе саковых. Шерсть густая и короткая, длиной от 35 до 60 мм.

Поведение 
Живёт в лесах любого типа, отдавая предпочтение сухим песчаным лесам. Образует небольшие семейные группы, защищающие свою территорию.

Распространение 
Встречается в южной части Боливии, также в Парагвае и на западе Бразилии.

Примечания

Литература 
 Marc G. M. van Roosmalen, Tomas van Roosmalen und Russell A. Mittermeier: A Taxonomic Review of the Titi Monkeys, Genus Callicebus Thomas 1903, with the Description of two New Species: Callicebus bernhardi and Callicebus stepehnnashi, from Brazilian Amazonia. In: Neotropical Primates 10 (2002), S. 1—52 PDF.

Plecturocebus
Млекопитающие Южной Америки
Животные, описанные в 1907 году